Jéhan de Buhan (ur. 5 kwietnia 1912, zm. 14 września 1999) – francuski florecista i szpadzista. Trzykrotny złoty medalista olimpijski.

Kariera sportowa 
Na igrzyskach w Londynie w 1948 zdobył dwa złote krążki – zwyciężył w turnieju indywidualnym wyprzedzając m.in. Christiana d’Oriolę, a wspólnie z kolegami w konkursie drużynowym. Członkiem drużyny florecistów był przez kilkanaście lat, debiutował w niej już przed wojną, sięgał z nią po medale mistrzostw świata (złoto w 1947 i 1951). Reprezentował także Francję w szpadzie (mistrzostwo świata w drużynie w 1947). Indywidualnie dwukrotnie stawał na podium mistrzostw globu (srebro w 1950, brąz rok później).

Bibliografia 

 

Francuscy szermierze
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1948
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1952
Urodzeni w 1912
Zmarli w 1999
Francuscy medaliści olimpijscy
Ludzie urodzeni w Bordeaux